«Газета Дона» — еженедельная общественно-политическая газета Ростовской области.

Учредитель — ООО «Газеты Провинции», издатель ООО «Провинция. Ростов-на-Дону».

Издание входит в группу печатных средств массовой информации Издательского дома «Провинция» (г. Москва).

История 

Газета выходит с 14 ноября 1998 года.

Особенность издания — финансирование выпуска газеты исключительно за счёт реализации в торговой сети и по подписке, без упора на поддержку за счёт рекламы и сторонней поддержки. Это способствовало газете с минимальными потерями пережить период финансово-экономического кризиса 2008—2010 года, в который многие печатные СМИ прекратили своё существование.

«Газета Дона» за годы своего существования неоднократно поощрялась на самых различных уровнях, побеждала в различных творческих конкурсах.

Одним из наиболее известных скандалов, в которых замешана «Газета Дона», была история «розовой кофточки», в которой звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров публично оскорбил журналистку Ирину Ароян.

За годы издания в связи с переменами в общественной и политической жизни страны изменился стиль «Газеты Дона», сменились руководители издания, перемены произошли в составе творческого коллектива редакции, другим стал её адрес.

Руководство еженедельником «Газета Дона» сегодня осуществляют: Генеральный директор — Александр Петренко, Главный редактор — Олеся Игнатенко (Степанова), Зам. главного редактора — Татьяна Ростовская, Директор по рекламе — Ирина Федосова, Начальник отдела распространения — Евгения Скибина.

Ссылки 

Официальный сайт

Периодические издания
Газеты Ростовской области